A Área Octogonal corresponde à uma área da região administrativa de Sudoeste/Octogonal, no Distrito Federal. É uma região de condomínios fechados, que se estrutura em forma de um octógono.

Existem 8 octogonais, mas a AOS 3 (Área Octogonal Sul 3) nunca foi construída.

Os blocos tem em média 6 andares, formatos incomuns horizontalmente e é uma das regiões mais caras por metro quadrado do Distrito Federal.

Ligações externas 
 
 http://maps.google.com/?ie=UTF8&z=16&ll=-15.805943,-47.942469&spn=0.009518,0.020084&om=1 Link para o Google Maps
 http://maps.yahoo.com/index.php#trf=0&mvt=h&lon=-47.942051&lat=-15.805581&mag=2 Link para o Yahoo! Maps

Subdivisões do Distrito Federal (Brasil)